

Fußnoten

Weitere Weblinks 
 WIPO second survey on voluntary registration and deposit systems (2010)
 Guidelines for legal deposit legislation (2000)

Pflichtexemplargesetze
Bibliotheksrecht